Karl von Grolman ist der Name folgender Personen:

* Karl von Grolman (General) (Karl Wilhelm Georg von Grolman; 1777–1843), deutscher General der Infanterie
 Karl Ludwig Wilhelm von Grolman (1775–1829), Ministerpräsident des Großherzogtums Hessen